Појам Битољска епархија може имати следећа значења:

 Битољска епархија, епархија Српске православне цркве (1920-1931)
 Битољска епархија Бугарске егзархије, епархија неканонске Бугарске егзархије (1897-1918)

Види још 
 Струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Злетовско-струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Охридско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Преспанско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Православље у Републици Македонији
 Православна охридска архиепископија